Kanton Rouen-1
 Kanton Rouen-2
 Kanton Rouen-3
 Kanton Rouen-4
 Kanton Rouen-5
 Kanton Rouen-6
 Kanton Rouen-7